L17 ou L.17 est un sigle qui peut faire référence à : 
 HMS Berkeley (L17), un destroyer de la Royal Navy ;
 HMS L17, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Short L.17 Scylla, un avion de ligne britannique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres